Oak Run steht für:

Orte:
 Oak Run (Kalifornien) im Shasta County
 Oak Run (Illinois) im Knox County
 Oak Run (Ohio), Township im Madison County

Flüsse:
 Oak Run (Fluss) im Lycoming County, Pennsylvania